Владислав Флорианович Грушецкий (1888, Николаев — 1938, Москва) — российский и советский военачальник. Комдив (1935).

Биография 
Поляк. Родился в июне 1888 года в городе Николаеве Херсонской губернии в семье столяра. Окончил Николаевское реальное училище в 1906 году и в том же году поступил юнкером в Одесское пехотное училище. После училища служил в 56-м Сибирском пехотном полку в должности младшего офицера учебной команды и командира роты. В 1913 году окончил гимнастическо-фехтовальную школу в Петрограде.

Участник Первой мировой войны, в ходе которой командовал батальоном, был помощником командира и командиром (с 1916 года) 56-го Сибирского пехотного полка. До Октября 1917-го подполковник Грушецкий считался в полку отличным стрелком и хорошим гимнастом. Он был вежлив с солдатами, и те относились к нему неплохо.

После Октябрьской революции 1917 года был избран командиром 55-го Сибирского пехотного полка. Последний чин и должность в старой, российской дореволюционной армии — полковник, командир 55-го Сибирского стрелкового полка, и.д. начальника штаба 14-й Сибирской стрелковой дивизии. В боях был дважды ранен и отравлен газами. Награждён пятью боевыми орденами.

В Красной Армии добровольно с апреля 1918 года. Участник Гражданской войны, в ходе которой занимал должности: 1918 год — командир отдельного Камышловского батальона, военный руководитель города Камышлова, помощник начальника штаба Восточной дивизии, начальник отрядов 3-й армии, начальник 4-й Уральской дивизии; 1919 год — начальник 29-й стрелковой дивизии; 1920 год — командующий Южной группой войск 15-й армии, помощник командующего 3-й Красной Польской армий, начальник 46-й стрелковой дивизии. После Гражданской войны на ответственных командных должностях. В 1921—1922 годах — начальник 51-й стрелковой дивизии, начальник повторных курсов комсостава, командир 17-й стрелковой дивизии. С июня 1922 года — командир 3-го стрелкового корпуса, в который входили: 6-я Орловская, 17-я Нижегородская и 19-я Воронежская стрелковые дивизии. 3-м стрелковым корпусом командовал с 1922 по 1924 год. В 1924 году окончил Военно-академические курсы высшего комсостава РККА при Военной академии РККА и был назначен начальником Управления Кавказской Краснознаменной армии. С сентября 1924] года — для особо важных поручений при Штабе РККА, а с октября того же года — помощник командира 9-го стрелкового корпуса. С ноября 1926 года — начальник 4-го отдела штаба Северо-Кавказского военного округа.

С ноября 1927 года — помощник начальника Стрелково-тактических курсов «Выстрел». В августе 1928 года был назначен начальником Химических курсов усовершенствования командного состава. В 1928 году вступил в ВКП(б).

В мае 1937 года был уволен в запас. Проживал в Москве по адресу: Большой Трубецкой переулок, д. 14. Арестован 5 ноября того же года. Военной коллегией Верховного Суда СССР 25 августа 1938 года по обвинению в принадлежности к антисоветской организации приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение в тот же день на расстрельном полигоне «Коммунарка». Определением Военной коллегии от 21 июля 1956 года реабилитирован.

29-я дивизия Грушецкого в боях 
На территории Святогорской и Васильевской волостей проходила фронтовая полоса. 2-я Сибирская стрелковая дивизия колчаковцев, состоящая из 4 полков общей численностью до 8 тыс. штыков, настойчиво рвалась вперед. Обескровленные в упорных боях особая бригада М. В. Васильева, 29-я дивизия В. Ф. Грушецкого, 30-я дивизия Н. Д. Каширина сражались отчаянно, переходя в рукопашные бои, но не могли сдержать натиска превосходящего противника. Колчаковцам на территории Васильевской волости были заняты деревни Коробята, Пестери, Севастьяновцы, Мухино, Черныши, Огородники, Шаши, Чумаки, с. Васильевское.

Награды 
 За успешное окончание гимнастическо-фехтовальной офицерской школы пожалован орденом Св. Станислава 3-й ст. (28.10.1913 г., Выс. Прик. 07.01.1914 г.);
 Орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (ВП от 19.05.1915 г.);
 Орден Св. Анны 2 ст. с мечами (ВП от 19.05.1916 г.);
 Орден Св. Станислава 2 ст. с мечами (ВП от 25.05.1916 г.);
 Орден Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (Приказ Главнокомандующего армиями Северного фронта от 25.11.1917 г.).
 Орден Красного Знамени (Прик. РВСР № 36: 1922 г. ).

Семья 
Жена — Елена Степановна (1893—1972)

Сын — Владислав Владиславович (1915—1995)

Литература 
 Москва, расстрельные списки — Коммунарка.
 Минаков С. Т. Советская военная элита в политической борьбе 20-30 годов.
 Василевский А. М. Дело всей жизни.
 «Сятогорье» — краеведческая энциклопедия Красногорского района Удмуртии. Гражданская Война. 19-10-2009.

Примечания 

Полковники (Российская империя)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные)
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Члены КПСС
Выпускники Николаевского реального училища
Выпускники Военно-академических курсов высшего комсостава РККА

Посмертно реабилитированные в СССР
Выпускники Одесского военного училища
Казнённые в 1938 году
Начальники штабов дивизий в Первой мировой войне (Россия)